Brejograndense – abitanti di Brejo Grande do Araguaia
Brejograndense – abitanti di Brejo Grande